Erlaa bezeichnet

 die Wiener Katastralgemeinde Erlaa mit
 Alt-Erlaa, dem alten Ortskern der Katastralgemeinde Erlaa
 dem Wohnpark Alt-Erlaa in den Wiener Katastralgemeinden Atzgersdorf und Inzersdorf 
 die U-Bahn-Station Alterlaa der Wiener U-Bahn-Linie U6
 dem Schloss (Alt-)Erlaa

 Erlaa (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde von Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 den deutschen Namen der Stadt Ērgļi in Lettland